Retes ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Aguiar Retes (* 1950), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Tlalnepantla und Kardinal
 Esteban Retes (Ronco Retes), chilenischer Komiker, Humorist und Schauspieler 
 Eugenio Retes (1895–1985), peruanisch-chilenischer Schauspieler und Autor
 Íñigo Ortiz de Retes, spanischer Seefahrer